Toponímia:
 Als Estats Units d'Amèrica:
 Los Angeles, ciutat estatunidenca a l'estat de Califòrnia 
 Los Angeles Subdivision concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Texas 
 Aeroport Internacional de Los Angeles, aeroport de la ciutat de Los Angeles (Califòrnia)
 Comtat de Los Angeles, comtat de Califòrnia
 East Los Angeles, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 Lake Los Angeles, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 A Espanya:
 Los Ángeles (Madrid) o Ciudad de los Ángeles, barri de Madrid integrat en el districte de Villaverde
 A Llatinoamèrica:
 Puebla de los Ángeles, capital i ciutat gran de l'estat mexicà de Puebla
 Los Ángeles, capital de la província xilena de Biobío
 Esport:
 Los Angeles 1932, jocs olímpics d'estiu de 1932 celebrats a la ciutat de Los Angeles, Califòrnia 
 Los Angeles Angels of Anaheim, club de beisbol estatunidenc de la ciutat d'Anaheim (Califòrnia)
 Los Angeles Aztecs, equip de futbol professional de la ciutat de Los Angeles 
 Los Angeles Clippers franquícia de la NBA amb seu a Los Angeles, Califòrnia 
 Los Angeles D-Fenders equip professional de basquetbol que juga a la D-League fundt l'any 2006 
 Los Angeles Dodgers, club de beisbol estatunidenc de la ciutat de Los Angeles 
 Los Angeles Galaxy club de futbol dels Estats Units amb seu a Los Angeles (Califòrnia).
 Los Angeles Kings equip d'hoquei sobre gel de la ciutat de Los Angeles (Califòrnia).
 Los Angeles Lakers franquícia de la NBA amb seu a Los Angeles, Califòrnia 
 Los Angeles Sparks, equip de la lliga professional femenina americana WNBA amb base a Los Angeles, Califòrnia 
 Clàssic de Los Angeles, torneig de tennis anual sobre pista dura als afores de Los Angeles, Califòrnia 
 Torneig de Los Angeles, torneig de tennis anual sobre pista dura al Los Angeles Tennis Center 
 Miscel·lània:
 Submarí classe Los Angeles, submarí nuclear d'atac classe de l'Armada dels Estats Units 
 Los Angeles Times, diari publicat a Los Angeles als Estats Units